A női 800 méteres gyorsúszás selejtezőjét július 29-én, míg a döntőt július 30-án rendezték meg a 2011-es úszó-világbajnokságon.

Rekordok
A verseny előtti rekordok:

Érmesek

Eredmény

Selejtezők

Döntő

Források

Rajtlista
Selejtezők
Döntő

NG0800